Le onde (The Waves) – romanzo di Virginia Woolf del 1931
Le onde – album di Ludovico Einaudi del 1996